Vultur madárnem, melynek egyetlen faja az andoki kondor
 Vultur falu Romániában, Fehér megyében